Bartomeu Barceló Ginard (Porreres, 1957), escriptor i doctor en psicologia 
 Bartomeu Barceló Mir, batle de Palma del 1909 al 1910.
 Bartomeu Barceló Oliver, fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Balears.
 Bartomeu Barceló Pons (1932 – 2012), geògraf mallorquí.
 Bartomeu Barceló Quetgles, Tolo Güell (1941), promotor cultural mallorquí.
 Bartomeu Barceló Rosselló (1961), filòleg.
 Bartomeu Barceló Tortella, prevere i poeta de Felanitx